Hohnstein ist der Ortsname von

 Hohnstein (Sächsische Schweiz), Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Burg Hohnstein (Sächsische Schweiz), Burg in der Stadt Hohnstein in Sachsen
 KZ Hohnstein (1933/34)
 Hohnsteiner Kasper, erzgebirgische Puppenspielergruppe 
 Burg Hohnstein (Harz), Burgruine im Harz

Hohnstein steht für:

 Hohnstein (Adelsgeschlecht), ausgestorbenes Grafengeschlecht

Hohnstein ist Familienname folgender Personen:

 Otto Hohnstein (1842–1909), deutscher Lehrer und Historiker
 Volkmar Wolf von Hohnstein (1512–1580), vorletzte Regent der Grafschaft Hohnstein

Siehe auch: Hohenstein